Adler steht für:

 Adler (Biologie), Sammelbezeichnung für Greifvögel
 Echte Adler, die Vertreter der Gattung Aquila
 Adler (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Adler (Sternbild)
 Adler (Wappentier), Heraldik
 Adler (Käse), älteste deutsche Marke für Schmelzkäse
 Adler, Yogastellung, siehe Garudasana
 Adler, Spirituosenmarke, siehe Preussische Spirituosen Manufaktur#Produkte
 (11519) Adler, Asteroid des Hauptgürtels

Geographie:
 Adler (Fluss), tschechisch Orlice, Fluss in Tschechien
 Adler (Alabama), Ort im Perry County, USA
 Adler (Sotschi), eingemeindeter Ort im Kaukasus, Russland
 Hauptstraßenkreuzung in Leipzig, siehe Dieskaustraße #Lage

Vereinsnamen:
 Adler Mannheim, Eishockey-Club
 Berlin Adler, American-Football-Verein
 Heraldisch-Genealogische Gesellschaft „Adler“, Wien
 „Adler“ als Funkrufname für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), siehe Funkrufname #Kennwörter der Behörden und Organisationen

Heutige Unternehmen:
 Adler Real Estate, deutsches Immobilienunternehmen
 Adler Group, luxemburgisches Immobilienunternehmen
 Adler Modemärkte
 Adler-Schiffe, deutsche Ausflugsreederei
 Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer
 Brauerei Adler, Schweizer Brauerei
 Hans Adler (Unternehmen), Schwarzwälder Fleischwarenfabrik

Ehemalige Unternehmen:
 Adlerwerke, deutscher Kraftfahrzeug- und Büromaschinenhersteller (1880–1992)
 Österreichische Adler-Werke, österreichisch Automobilhersteller (1912–1914)
 Adler Industries, US-amerikanischer Automobilhersteller (1990er Jahre)
 Adler-Brauerei Coswig (ca. 1500–1978)
 Adler-Linie, deutsche Reederei (1872–1875)
 Galerie-Café Adler, Hamburger Szenelokal (1970–1979)

Eisenbahn:
 Adler, erste deutsche Lokomotive, siehe LEG – Adler und Pfeil
 Alpiner dynamischer leichter eleganter Reisezug, siehe ZB ABeh 150

Schiffe:
 Adler (Schiff, 1853), eiserner Radschleppdampfer auf der Weser
 Adler (Schiff, 1854), österreichische Kaiseryacht auf der Donau, 1860 zum Flusskanonenboot umgerüstet
 Adler (Schiff, 1857), Passagierschiff, das erste Seeschiff des Norddeutschen Lloyd
 Adler (Schiff, 1859), Fährdampfer, später Torpedodampfer der deutschen Kaiserlichen Marine
 SMS Adler (1883), Kanonenboot der deutschen Kaiserlichen Marine
 Adler (Schiff, 1884), Reichspostdampfer des NDL
 Adler (Schiff, 1885), Torpedoboot der Kriegsmarine Österreich-Ungarns
 Adler (Schiff, 1889), russisches Torpedoboot, bei seiner Fertigstellung das schnellste Schiff der Welt
 Adler (Schiff, 1904), Seebäderschiff der HAPAG
 Adler (Schiff, 1938), Frachtdampfer der Argo-Reederei, im Krieg Verwundetentransportschiff der Wehrmacht
 ehemals dänisches Küstenpanzerschiff, 1943 bis 1945 unter dem Namen Adler, siehe Peder Skram (Schiff, 1908) #Einsatz durch die Kriegsmarine und Ende
 Passagiermotorboot der Deutschen Reichsbahn auf dem Bodensee, siehe Passagiermotorboote der Deutschen Reichsbahn auf dem Bodensee #Adler
 Passagiermotorboot der Deutschen Bundesbahn auf dem Bodensee, siehe Raubvogelklasse (Bodensee) #Adler
 U-Boot-Abwehrboot der DDR-Volksmarine, siehe Liste der Schiffe der Nationalen Volksarmee #U-Boot-Abwehr
 Adler von Krautsand, historischer Besanewer in Vegesack

ADLER steht für:
 ADLER-1, österreichischer Kleinsatellit
 Artillerie-, Daten-, Lage- und Einsatz-Rechnerverbund, Artillerie-Führungssystem der Bundeswehr

Siehe auch:
 Adler 2,5 Liter, PKW
 Adlergebirge, Tschechien
 Parkhotel Adler, Hinterzarten
 Wirtshaus Zum Adler (Hessenpark)
 Adler-Bräu (Begriffsklärung)
 Der Adler (Begriffsklärung)
 Gasthof Adler (Begriffsklärung)
 Gasthaus zum Adler (Begriffsklärung)
 Legionsadler
 Zeche Adler (Begriffsklärung)
 Adeler (Begriffsklärung)
 Adelaar (Begriffsklärung)
 Schwarzer Adler (Begriffsklärung)
 Roter Adler
 Weißer Adler

Abkürzung